Cota (Viseu), een plaats in de Portugese gemeente Viseu
 Cota (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca
 Cota (geslacht), een geslacht van doornsprinkhanen
 Circuit of the Americas, een circuit voor auto- en motorraces in Austin, de hoofdstad van Texas.